Grigori Edouardovitch Zenger (1853-1919), homme politique russe
Karl Zenger (1873-1912), patineur artistique allemand 
Max Zenger (1837-1911), compositeur allemand
Wilhelm Zenger (1877-1911), patineur artistique allemand 

Homonymie de patronyme